Ту́укса () — остановочный пункт на 161,75 км перегона Ильинская — Олонец линии Янисъярви — Лодейное Поле.

Общие сведения 
Остановочный пункт находится в деревне Тукса Туксинского сельского поселения Олонецкого муниципального национального района Республики Карелия. По состоянию на 2019 год при остановочном пункте расположена бетонная платформа. Прочая инфраструктура отсутствует.
В настоящее время остановочный пункт не работает по причине отмены любого пассажирского движения, а этому предшествовало сокращение маршрута поезда Лодейное Поле – Янисъярви до станции Питкяранта. Однако, пока не вышел соответствующий приказ, говорить о ликвидации пункта рано.
21 сентября 2019 года жители города Питкяранта устроили на железнодорожном  вокзале митинг в защиту восстановления железнодорожного сообщения с Санкт-Петербургом. Однако Алексей Кайдалов, министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии, разъяснил, что "Министерство финансов Республики Карелия считает невозможным направление средств на исполнение полномочий, не отнесённых к компетенции республики".

История 
Платформа Туукса появилась в 1960-х годах после ликвидации одноимённой станции.

Станция Туукса 
Станция (разъезд) Tuuksi была открыта в 1943 году в составе пятой очереди линии Янисъярви — Лодейное Поле. Находилась на современном 161,1 км. После её ликвидации остановка была перенесена восточнее, по другую сторону реки Тукса, ближе к автомобильному переезду с автодорогой .
Примечательно, что практически на всех топографических картах остановочный пункт показан именно на месте бывшей станции.

Примечания

Ссылки 
 Паспорт остановочного пункта Туукса на osm.sbin.ru
 Паспорт остановочного пункта Туукса на railwayz.info
 Паспорт разъезда Туукса на railwayz.info
 Паспорт остановочного пункта Туукса на сайте РЖД.
 Паспорт остановочного пункта Туукса на сайте об Октябрьской железной дороге.
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия Янисъярви-Лодейное Поле.
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».

Галерея 

Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Железнодорожные станции, открытые в 1943 году
Бывшие железнодорожные станции
Железнодорожные платформы по алфавиту
Остановочные пункты по алфавиту
Закрытые и разобранные станции